Céline Bonnet (née en 1976), nageuse française
Céline Bonnet (née en 1977), footballeuse française
Céline Distel-Bonnet (née en 1987), athlète française